Die Nordea Nordic Light Open 2006 waren ein Damen-Tennisturnier in Stockholm. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2006 und fand vom 7. bis 13. August 2006 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Zheng Jie gegen Anastassija Myskina mit 6:4 und 6:1. Im Doppelfinale besiegten Eva Birnerová und Jarmila Gajdošová die Paarung Yan Zi / Zheng Jie mit 0:6, 6:4 und 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Stockholm